Миньо́н ( — букв. крошечный) — многозначный термин, фамилия и топоним:

 Миньо́н — распространившееся в XV веке во Франции обозначение фаворита — друга или любимчика королевской особы или принца; заимствованное в английском языке как , также стало обозначать преданного слугу, прислужника.
 Дуэль миньонов — поединок, произошедший между миньонами (приближёнными короля ГенрихаIII) и гизарами (сторонниками герцога де Гиза) в парижском парке Турнель в 1578 году.
 Миньон, или колонель — мелкий типографский шрифт.
 Миньон — вальсовый бальный танец конца XIX века.
 Вальс-миньон — движение, на котором наравне с па вальса строится танец миньон.
 Миньон — мини-альбом, формат виниловых грампластинок диаметром 17,5 см.
 Миньон (E14; также , сокр. ) — типоразмер цоколей электрических ламп.

 В гастрономии
 Миньон — сыр марой, прошедший трёхнедельное созревание.
 Миньон — блюдо из мелко нарезанного мяса, готовящееся в масле на сильном огне.
 Филе-миньон — мясное блюдо, нежный стейк, приготовленный из свиной, говяжьей или телячьей вырезки.

 В кинематографе
 «Миньон» — фантастический боевик Жан-Марка Пише (США, 1998).
 «Миньоны» — анимационная комедия, развитие темы мультфильмов «Гадкий я» и «Гадкий я 2» (США, 2015).
 «Миньоны: Грювитация» — анимационная комедия, развитие темы мультфильмов «Гадкий я», «Гадкий я 2» и «Гадкий я 3» (США, 2021).
 Миньоны — маленькие забавные существа жёлтого цвета из мультфильма «Гадкий я» (2010), а также его продолжений и спин-оффов.

 Фамилия
 Миньон, Абрахам (1640—1679) — голландский художник.
  (ум. 1788) — французский купец и предприниматель.
  (ок. 1640 — ок. 1710) — французский композитор.
 Миньон, Леон (1847—1898) — бельгийский скульптор.
  (1920—2013) — французский писатель, журналист, историк театра и критик.

 Топоним
  — река во Франции, левый приток Севр-Ньортез.
  — улица в VIокруге Парижа.
  — статистически обособленная местность в штате Алабама (США).

См. также 
 «» — роман Оноре де Бальзака (1844), 5-я часть «Человеческой комедии» («Этюды о нравах»).

Примечания